Companyia de Maria-Lestonnac, congregació religiosa femenina dedicada a l'ensenyament i fundada el 1605 per Santa Joana de Lestonnac
 Companyia de Maria Montfortana, congregació clerical masculina dedicada a l'apostolat i fundada el 1705 per Sant Lluís Maria Grignion de Montfort
 Companyia de Maria per a l'Educació dels Sordmuts, congregació clerical masculina dedicada a l'ensenyament dels sordmuts, fundada el 1840 per Antonio Provolo
 Companyia de Maria o Marianistes, congregació religiosa fundada per Guillaume-Joseph Chaminade